VT1 — опытный немецкий танк, разработанный в начале 70-х годов. Отсутствует башня. Имеет 2 пушки, которые вмонтированы прямо в корпус. Разрабатывался одновременно с танком «Леопард 2», в качестве его дальнейшей замены. В результате многолетних испытаний, танк признан несостоятельным, a проект свёрнут.

Предыстория 
После Второй мировой войны, становится ясно, что классическая компоновка танка себя изжила. Начинаются разработки по самым разным направлениям. Одно из них было воплощено в танке под буквенным кодом VT1 ( — испытательный макет). Иногда его называют «Леопард 3» из-за немецкой серии танков «Леопард».

Особенности, испытания 
Было выпущено 2 образца: VT1-1 и VT1-2. Обе модели были сделаны не из броневой стали, а обычной. Они отличались не только разными пушками (нарезные 105 мм и гладкоствольные 120 мм соответственно), но разной мощностью двигателя. У VT1-1 она была в пределах 2000 л.с., а у VT1-2 составляла 2200 л.с. Также на VT1-1 система заряжания была полностью автоматическая, а у VT1-2 автомат заряжания стоял только на одном стволе. Второй приводили в боевую готовность вручную. При выстреле снаряды пересекались на расстоянии 1500 метров.

По ходу испытаний, выявилось множество трудностей при таком расположении стволов. Так, при стрельбе из одного ствола, на ходу, танк сильно вело в сторону. Также, орудия являются неподвижными в горизонтальной плоскости, и наводку приходится выполнять всем корпусом танка. Однако при стрельбе с места выявилась хорошая точность попадания. Так стандартная мишень НАТО 2,3×2,3 м поражалась с первого выстрела с вероятностью 90 %, что выше, чем у танка с классической компоновкой.

К 1976 году испытания прекратили из-за бесперспективности. В 1980-х к проекту «Леопард 3» вернулись. Причина всё та же — «Леопард 2» нужно менять на нечто кардинально новое. Но в итоге разработчики пошли по пути дальнейших модификаций уже зарекомендовавшего танка «Леопард 2».

Ссылки 
  Рогатый танк. Германский опытный танк «Леопард-3»

Средние танки
Танки Германии
Танки по алфавиту
Неосуществлённые военные проекты Германии